Le nombre d'accessoires conçus et commercialisés pour la Nintendo Entertainment System est considérable.

Accessoires officiels 

En voici une liste :

NES Advantage - Un joystick de style arcade. (Nintendo)
NES Cleaning Kit - Une cartouche spéciale qui nettoie l'intérieur de la console. (Nintendo)
NES Controller - La manette originale de la NES. (Nintendo)
NES Four Score - Un adaptateur permettant à quatre joueurs de jouer simultanément. (Nintendo)
NES Hands Free - Un accessoire permettant aux personnes handicapés physiques de jouer aux jeux NES. Ce produit était proposé exclusivement via le service à la clientèle de Nintendo et n'était pas vendu en magasin. (Nintendo)
NES Lockout - Un dispositif de fermeture avec clé pour empêcher de jouer. (Nintendo)
NES Max - Une manette arrondie pour épouser la forme des mains, où la croix directionnelle ressemble à un joystick. (Nintendo)
NES Satellite - Un adaptateur sans fil permettant à quatre joueurs de jouer simultanément. (Nintendo)
NES Zapper - Un pistolet optique réagissant aux couleurs émises par la télévision. (Il existe en version grise et en version orange) (Nintendo)
Power Pad - Un accessoire qui se place au sol, sous la forme d'un tapis de danse et d'exercices. Il s'agit de la version américaine, vendue avec le jeu World Class Track Meet. (Le tapis est différent des versions européennes et japonaises.) (Nintendo)
Family Fun Fitness - Tapis de danse et d'exercices, permettant de contrôler la console avec les pieds. Il s'agit de la version européenne, vendue avec le jeu Athletic World. (Il est identique à la version japonaise pour la Famicom, le Family Trainer.) (Nintendo)
Robotic Operating Buddy ou R.O.B. - Un petit robot à piles qui se dirigeait en fonction de la lumière émise par la télévision. (Nintendo)

Accessoires officieux 

En voici une liste :
 - Permet aux jeux Aladdin de fonctionner sur la NES. (Camerica)
 - Manette spécifique pour le jeu Arkanoid. (Taito)
Freedom Connection - Adaptateur pour convertir toute manette en manette sans-fil. (Camerica)
Freedom Deck - Joystick d'arcade. (Camerica)
Freedom Pad - Manette sans fil infrarouge. (Camerica)
Game Genie - Adaptateur de cartouches NES permettant l'utilisation de cheat codes. (Galoob)
Game Handler - Joystick de simulation aérienne. (IMN Control)
Game Key - Adaptateur de cartouches NES. (Horeleg) 
HES Unidaptor - Adaptateur de cartouches NES et Famicom. (Home Entertainment Suppliers)
Innovation Joypad -  Manette Turbo appelée "Innovation 8 Bit Controller" sur la boîte et "Innovation Joypad" sur la manette. (Innovation Entertainment)
Jammer - Clone du NES Advantage.
Joycard Sanusui SSS - Manette avec adaptateur pour écouteurs. (Hudson Soft)
 - Casque avec laser contrôlable par la voix. (Konami)
Magic Key - Adaptateur de cartouches NES. (Magic Key)
Mega - Manette programmable avec écran LCD. (Bandai)
Miracle Piano - Contrôleur pour apprendre à jouer du piano. (The Software Toolworks)
Power Glove - Un gant-manette. (Mattel)
Pro Beam Light Gun - Un pistolet optique réagissant aux couleurs émises par la télévision. Un clone du NES Zapper. (Dominator)
Quickshot Arcade - Un clone du NES Advantage.
Quickshot Aviator 2 - Manette pour simulations de vol. (Quickshot)
QuickShot QS-132 Sighting scope ou Deluxe Sighting Scope - lunette de visée pour pistolet zapper. (Quickshot)
Quickshot Trackball - Manette avec deux boutons et une boule à la place du D-pad. (Quickshot)
Quickshot Wizmaster - Manette sans fil. (Quickshot)
 - Une périphérique permettant de contrôler les jeux en inclinant son poids dans une direction. (LJN (Acclaim))
Speedking - Manette NES qui permet de ralentir le gameplay. (Konix)
Super Controller - Joystick conversion cover for the NES Controller (Basic).
Superstick - Joystick sans fil infrarouge. (Beeshu)
T89 Cartridge Converter - Un adaptateur de cartouches 60/72 pins.
Teleplay System - Ce modem permet de jouer à deux à un jeu via la ligne téléphonique. (Baton) 
Turbocard - Manette avec une fonction "turbo" pour A ou B.
 - Manette avec une fonction "turbo".
 - Manette avec contrôle au toucher.
Turbotronic - Joystick d'arcade. (Camerica)
 - .
Ultimate Superstick - Joystick d'arcade. (Beeshu)
Zipper - Manette avec joystick à la place du D-pad et une fonction "turbo". (Beeshu)
Zinger - Joystick avec une fonction "turbo". (Beeshu)
Zoomer - Joystick de simulation de vol. (Beeshu)

Voir aussi

Articles connexes 

 Nintendo
 Manette de jeu

Liens externes 

 Famicom/NES Hardware List
 NES/Famicom Peripherals

NES
Nintendo Entertainment System